Thanner ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Thanner, deutscher Kupferschmied und Parlamentssprecher
 Erich Thanner (1912–1981), österreichischer Journalist
 Georg Thanner († 1686), deutscher Baumeister, siehe Georg Danner (Baumeister)
 Jacob Thanner (* 1448), deutscher Buchdrucker der Reformationszeit
 Josef Thanner (1862–1926), österreichischer Politiker (GdP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Otto Thanner (1922–1983), deutscher Fußballspieler
 Rudolf von Thanner (1872–1922), österreichischer Ornithologe
 Rudolf Thanner (1944–2007), deutscher Eishockeyspieler und Politiker
 Theodor Thanner (* 1960), österreichischer Jurist 

Thanner ist ein Ortsname:

 Thanner (Obergünzburg), Ortsteil des Marktes Obergünzburg, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:

 Tanner
 Danner